En mathématiques appliquées :

 la classification spectrale est une technique de traitement du signal.

En astronomie :
 il est possible de classer les étoiles en fonction de leur type spectral ;
 il existe également une classification spectrale des astéroïdes.

En intelligence artificielle :
 la classification spectrale est une famille d'algorithmes de classification non supervisée.